Philippe Astruc, né le  à Cahors, est un magistrat français. Directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire de 2010 à 2011, il est l'actuel procureur de la République de Rennes.

Formation 
Philippe Astruc réussit le concours de l'École nationale de la magistrature en 1993 et devient auditeur de justice le .

Carrière 

Le , Philippe Astruc est nommé directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire en qualité de directeur fonctionnel des services pénitentiaires. Philippe Pottier lui succède le .

Le , alors procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Créteil, il est nommé avocat général près la cour d'appel de Rennes pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire de Rennes). Il prend ses fonctions le , en remplacement de Nicolas Jacquet.

Décorations 
  (décret du )

Publications

Voir aussi

Articles connexes 
 École nationale d'administration pénitentiaire
 Ministère de la Justice

Liens externes

Notes et références 

Magistrat français du XXe siècle
Magistrat français du XXIe siècle
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Naissance en mai 1967